Dreamy – album di Sarah Vaughan del 1960
Dreamy – album dei Beat Happening del 1991